Montemor, nom portugais qui est une contraction de Monte Maior, peut désigner :

Toponymes

Montemor-o-Novo, municipalité située dans le district d'Évora ;
Montemor-o-Velho, municipalité située dans le district de Coimbra ;
Montemor-o-Velho, une des paroisses civiles de la municipalité ci-dessus et lui ayant donné son nom.

Homonymie de toponyme